Jacques Gaillard ist der Name folgender Personen:

* Jacques Gaillard (Filmeditor) (* 1928), französischer Filmeditor  
 Jacques Gaillard (Schriftsteller) (* 1948), französischer Latinist und Schriftsteller 
 Jacques Gaillard (Skisportler) (* 1950), französischer Skisportler und Skisprungtrainer